Список давньоримських когноменів — індивідуальних прізвиськ, назви роду, що використовувалися для складання повного римського чоловічого імені:

A 
Abercius,
Abito,
Acacius,
Acaunus,
Achaicus,
Acilianus,
Adauctus,
Adepphius,
Adjutor,
Adranos,
Adventus,
Aeacus,
Aebutus,
Aemilianus,
Aetius,
Afer,
Agaptus,
Agatopus,
Agelastus,
Agorix,
Agricola,
Agrippa,
Agustalis,
Ahala,
Ahenobarbus,
Albanus,
Albinius,
Albinus,
Albucius,
Alethius,
Allectus,
Aloysius,
Aluredes,
Alypius,
Amandus,
Amantius,
Ambrosius,
Amor,
Amphion,
Anatolius,
Ancus,
Andronicus,
Angelus,
Antius,
Anullinus,
Apelles,
Apellinus,
Aper,
Apollonarius,
Aponius,
Aquila,
Aquilius,
Aquillius,
Aratus,
Arcadius,
Arcavius,
Archarius,
Arius,
Armiger,
Arminus,
Arpagius,
Arrianus,
Arruntius,
Aruns,
Arvina,
Asellio,
Asina,
Asprenas,
Asprenus,
Assanius,
Audaios,
Audens,
Augendus,
Augurnus,
Augurius,
Augustalis,
Augustanus,
Augustus,
Auila,
Aurelianus,
Aurelius,
Ausonius,
Auspex,
Auxentius,
Auxientius,
Auxilius,
Avienus,
Avitus

B 
Balbillus,
Balbus,
Balduinus,
Bambalio,
Bamballio,
Banquerius,
Barbatus,
Baro,
Bassus,
Bato,
Belenus,
Belisarius,
Bellator,
Belletor,
Bellicus,
Bellus,
Bestia,
Betto,
Bibaculus,
Bibulus,
Bitucus,
Blandus,
Bodenius,
Bolanus,
Bonifatius,
Bonosus,
Bonus,
Bradua,
Britannicus,
Brocchus,
Bromidus,
Bruccius,
Brucetus,
Bruscius,
Brutus,
Bubo,
Buccio,
Bulla,
Burcanius,
Burrus,
Buteo

C 
Caecilianus,
Caecina,
Caecus,
Caelistis,
Caelestius,
Caelianus,
Caelinus,
Caepio,
Caerellius,
Caesar,
Calacicus,
Calatinus,
Caldus,
Calenus,
Calerus,
Caletus,
Caligula,
Callisunus,
Calogerus,
Calpornius,
Calpurnianus,
Calpurnis,
Calvinus,
Calvus,
Camerius,
Camillus,
Campanus,
Candidianus,
Candidus,
Candidius,
Canio,
Canisius,
Cantaber,
Capito,
Capiton,
Caprarius,
Caracturus,
Carantus,
Carbo,
Carinus,
Carisius,
Carius,
Carnifex,
Carus,
Casca,
Cassianus,
Castinus,
Castorius,
Castus,
Catianus,
Catilina,
Cato,
Catonius,
Catullus,
Catulus,
Catus,
Cecilianus,
Celatus,
Celer,
Celsus,
Cenaeus,
Cencius,
Censorinus,
Censorius,
Centumalus,
Cerialis,
Cerinthus,
Cerularius,
Cervianus,
Cervidus,
Cethegus,
Chlorus,
Christianus,
Cicero,
Cico,
Cimber,
Cinna,
Cinnianus,
Cita,
Cittinus,
Civilis,
Clarus,
Classicianus,
Claudianus,
Clemens,
Clement,
Clodian,
Clodianus,
Cogitatus,
Colias,
Collatinus,
Columbanus,
Columella,
Comes,
Comitianus,
Comitinus,
Commidius,
Commidus,
Commius,
Commodus,
Concessus,
Congrio,
Constans,
Constantius,
Corbulo,
Cordus,
Cornix,
Cornutus,
Corvinus,
Corvus,
Cosmas,
Cotentinus,
Cotta,
Crassus,
Cremutius,
Crescentius,
Cresces,
Crispian,
Crispin,
Crispus,
Crito,
Crotilo,
Cucuphas,
Culleolus,
Cumanus,
Cunobarrus,
Cupitas,
Curio,
Cyprianus,
Cyprias,
Cyricus

D 
Dacien,
Dalmatius,
Dama,
Damasippus,
Damasus,
Damian,
Dannicus,
Dardanius,
Dardanus,
Decentius,
Decianus,
Decmitius,
Decmus,
Dexion,
Dexippus,
Didicus,
Dignus,
Dio,
Diocletianus,
Diocourides,
Disertus,
Docilinus,
Docilus,
Dolabella,
Dominicus,
Domitianus,
Donatianus,
Donatus,
Donicus,
Dorotheus,
Draco,
Drusillus,
Drusus (Клавдії),
Dubitatius,
Dulcitius,
Durio,
Durus,
Duvianus

E 
Eborius,
Eburnus,
Ecdicius,
Eclectus,
Egbuttius,
Egnatius,
Elerius,
Eliphas,
Elpidius,
Elvorix,
Emeritus,
Encratis,
Ennecus,
Ennius,
Ennodius,
Eonus,
Epidianus,
Epimachus,
Epolonius,
Erasinus,
Esdras,
Eudomius,
Eudoxius,
Eugenius,
Eugenus,
Eulogius,
Eumenius,
Eunapius,
Euphemius,
Eustacius,
Eutherius,
Evodius,
Excingus,
Exsupereus,
Exuperantius,
Exupertus

F 
Fabianus,
Fabillus,
Facilis,
Fadus,
Fagus,
Falco,
Falconius,
Falx,
Famia,
Familiaris,
Fastidius,
Farus,
Faustillus,
Faustinianus,
Faustinius,
Faustus,
Faventinus,
Felicissimus,
Felissimus,
Felix,
Ferentinus,
Ferreolius,
Festus,
Fidelis,
Figulus,
Fimbria,
Fimus,
Firminus,
Firmus,
Flaccus,
Flavian,
Flavianus,
Flavillus,
Flavinus,
Florens,
Florentius,
Florianus,
Florus,
Forianus,
Fortunatus,
Fraucus,
Fredisius,
Frigidian,
Frontalis,
Frontinus,
Fronto,
Fructosis,
Frugi,
Frugius,
Frumentius,
Fullofaudes,
Fulvianus,
Furius,
Fuscinus,
Fuscus

G 
Gaianus,
Gaius,
Gala,
Galarius,
Galenus,
Galerus,
Gallio,
Gallus,
Galvisius,
Garilianus,
Gaurus,
Gavros,
Gavrus,
Gelasius,
Gellius,
Gemellus,
Geminianus,
Generidus,
Genesius,
Genialis,
Gennadius,
Gerardus,
Germanus,
Germanicus,
Gessius,
Geta,
Getha,
Glabrio,
Glaucia,
Globulus,
Gluvias,
Glycia,
Gordianus,
Gordio,
Gorgonius,
Gracchus,
Gracilis,
Gratian,
Gratidianus,
Grattus,
Gregorius,
Grumio,
Gualterus,
Gryllus

H 
Habitus,
Hadrianus,
Hardalio,
Haterius,
Helvius,
Herculius,
Herenus,
Herma,
Hermina,
Hesychius,
Hiberus,
Hilario,
Hilaris,
Hilarius,
Hirpinius,
Hirrus,
Homullus,
Honoratus,
Horatius,
Hortensis,
Hortensius,
Hortensus,
Hosidius,
Humilus,
Hybrida

I 
Iacomus,
Igennus,
Ignatius,
Indaletius,
Indus,
Ingenuus,
Ingenvinus,
Iocundus,
Iovinus,
Irenaeus,
Isatis,
Isauricus,
Italicus,
Ivmarus,
Ianuarius,
Iavolenus,
Iovinianus,
Iovinus,
Iovius,
Iuba (Juba),
Iulian,
Iulianus,
Iuncinus,
Iuncus,
Iunianus,
Iustianus,
Iustinianus,
Iustinus,
Iustus,
Iuvenlis,

L 

Labienus,
Lactantius,
Laeca,
Laenas,
Laetinianus,
Laevinus,
Larcius,
Lartius,
Lateranus,
Latinius,
Laurentius,
Leddicus,
Lentullus,
Lentulus,
Leon,
Leontius,
Lepidus,
Lepontus,
Leptis,
Libanius,
Liberalis,
Libo,
Licinianus,
Licinius,
Ligur,
Ligustinus,
Limetanus,
Linus,
Litorius,
Littera,
Litumaris,
Livianus,
Livigenus,
Longinus,
Lovernianus,
Lovernius,
Lucan,
Lucanus,
Lucianus,
Lucilianus,
Lucretius,
Luctacus,
Lucullus,
Lunaris,
Luonercus,
Lupercus,
Lupicinus,
Lupinus,
Lupis,
Lurco,
Lurio,
Lutherius,
Lutorius

M 
Maccalus,
Macrinus,
Macro,
Macrobius,
Mactator,
Maecenus,
Maecius,
Magnentius,
Magnus,
Magunnus,
Maius,
Major,
Majus,
Malchus,
Mallus,
Maltinus,
Mancinus,
Manlius,
Mansuetus,
Marcallas,
Marcellinus,
Marcellus,
Marcialis,
Marcipor,
Margarita,
Marinianus,
Marinus,
Maritialis,
Maritimus,
Marius,
Maro,
Marsallas,
Marsicus,
Marsus,
Marsyas,
Martial,
Martialis,
Martianus,
Martinus,
Martius,
Martyrius,
Marullinus,
Marullus,
Maternus,
Matho,
Mauricius,
Maursus,
Maximian,
Maximianus,
Maximinius,
Maximinus,
Maximus,
Medullinus,
Megellus,
Melissus,
Melitus,
Mellitus,
Melus,
Meminius,
Memmius,
Memor,
Mercator,
Mercurialis,
Mercurinus,
Merula,
Messala,
Messor,
Metellus,
Metilius,
Metunus,
Micianus,
Mico,
Micon,
Milonius,
Minervalis,
Minianus,
Minicianus,
Moderatus,
Molacus,
Momus,
Montanus,
Montaus,
Mordanticus,
Mucianus,
Muco,
Muncius,
Murena,
Mus,
Musa,
Musicus,
Mutilus,
Mutius

N 
Nabor,
Naevius,
Narcissus,
Narses,
Nasica,
Naso,
Natalinus,
Natalis,
Naucratius,
Nazarius,
Nectaridus,
Nelius,
Nemesianus,
Nemnogenus,
Neneus,
Nennius,
Nepos,
Nero,
Nertomarus,
Nerva,
Nicasius],
Nicetius,
Nigellus,
Niger,
Nigidius,
Nigrinus,
Niraemius,
Nolus,
Nonius,
Noster,
Novation,
Novellius,
Numerianus,
Numonis

O 
Oceanus,
Octavian,
Octavianus,
Octobrianus,
Olennius,
Olympicus,
Opilio,
Opimius,
Opis,
Optatus,
Ordius,
Orientalis,
Orientius,
Orissus,
Orosius,
Osterianus,
Otho,
Ovidus

P 
Pacatianus,
Pachomius,
Pacuvianus,
Paenula,
Paetinus,
Paetus,
Palicamus,
Pamphilius,
Panaetius,
Pansa,
Pantensus,
Pantera,
Panthera,
Papinian,
Papus,
Paratus,
Parnesius,
Pascentius,
Pastor,
Paterculus,
Paternus,
Patiens,
Patricius,
Paulinus,
Paullus,
Pavo,
Pelagius,
Pennus,
Peregrinus,
Perennis,
Perpenna,
Perperna,
Pertacus,
Pertinax,
Petasius,
Petreius,
Petronax,
Petrus,
Philippus,
Photius,
Pictor,
Pilatus,
Pilus,
Pinarius,
Piso,
Pius,
Placidus,
Planta,
Plautis,
Plautius,
Plautus,
Pleminius,
Pollienus,
Pollio,
Polus,
Polybius,
Pompolussa,
Pomponius,
Poplicola,
Porcus,
Porphyrius,
Postumianus,
Postumus,
Potitus,
Praetextus,
Prilidianus,
Primanus,
Primulus,
Primus,
Prisca,
Priscian,
Priscillian,
Priscillianus,
Priscus,
Probus,
Processus,
Proceus,
Proculus,
Procyon,
Profuterius,
Propertius,
Protacius,
Protus,
Proxsimus,
Publianus,
Publicola,
Publicus,
Pudens,
Pudentius,
Pulcher,
Pulcherius,
Pullus,
Pusinnus,
Pustula

Q 
Quartinus,
Quarto,
Quatruus,
Quentin,
Quietus,
Quintilianus,
Quintilius,
Quintillius,
Quintillus,
Quiriac,
Quiricus,
Quirinalis

R 
Ramio,
Ramirus,
Ravilla,
Reburrus,
Receptus,
Rectus,
Regillus,
Reginus,
Regulus,
Remigius,
Remus,
Renatus,
Respectus,
Restitutus,
Rex,
Rhesus,
Ripanus,
Rogatus,
Rogelius,
Romanus,
Romulianus,
Romulus,
Roscius,
Rufinianus,
Rufinus,
Rufrius,
Rufus,
Rullus,
Ruricius,
Ruso,
Rusticus,
Rutilianus

S 
Sabellius,
Sabinianus,
Sabinus,
Sacerdos,
Saenus,
Salinator,
Salonianus,
Saloninus,
Salonius,
Salvian,
Salvianus,
Salvius,
Sanctus,
Sandilianus,
Sanga,
Sarimarcus,
Sarrius,
Saturninus,
Saunio,
Scaevola,
Scapula,
Scaro,
Scato,
Scaurus,
Schlerus,
Scipio,
Scribonianus,
Scrofa,
Sebastianus,
Secundas,
Segestes,
Sejanus,
Sellic,
Seneca,
Senecianus,
Senecio,
Senilis,
Senna,
Senopianus,
Sentius,
Septimianus,
Sergius,
Seronatus,
Serranus,
Sertorius,
Servanus,
Servatius,
Servilius,
Seuso,
Severlinus,
Severus,
Sevso,
Siculus,
Sidonius,
Sigilis,
Silanus,
Silius,
Silo,
Silus,
Silvanus,
Similis,
Simo,
Simplex,
Simplicianus,
Siricus,
Sisenna,
Sisinnius,
Sita,
Sollemnis,
Sorex,
Sorio,
Sosius,
Sotericus,
Soulinus,
Sparticus,
Spendius,
Speratus,
Statius,
Stichus,
Strabo,
Sudrenus,
Suilius,
Sulinus,
Sulla,
Sulpicius,
Super,
Superbus,
Superstes,
Sura,
Surinus,
Surius,
Surus,
Sylla,
Sylvian,
Sylvius,
Symmachus,
Symphorian,
Sympronian,
Synistor,
Synnodus

T 
Tacitus,
Taenaris,
Tancinus,
Tanicus,
Tarquinius,
Tarsicius,
Tasius,
Tatian,
Taurinus,
Telesinus,
Terenteianus,
Tertius,
Tertullian,
Tertullianus,
Tertullus (Tertulus),
Tetricus,
Tetullianus,
Thrasea,
Thurinus,
Tiberillus,
Tiberinus,
Tibullus,
Tiburs,
Tiburtius,
Ticinius,
Titianus,
Titillus,
Torquatus,
Toutius,
Traianus,
Trailus,
Tranio,
Tranquillus,
Trebellius,
Trebius,
Trebonianus,
Trebonius,
Tremerus,
Tremorinus,
Trenico,
Trenus,
Triarius,
Trifer,
Triferus,
Trimalchio,
Trogus,
Trupo,
Tuccianus,
Tuditanus,
Tullas,
Tullius,
Turibius,
Turpilianus,
Turpilinus,
Turpilias,
Tuticanus,
Tutor,
Typhoeus,
Tyranus

U 
Ulfila,
Ulixes,
Ulpianus,
Umbonius,
Urbicus,
Ursacius,
Ursinus,
Ursus,
Uticensis

V 
Vala,
Valens,
Valentinian,
Valentinus,
Valerian,
Valerianus,
Valgus (Квінтії),
Varialus,
Varro,
Varus,
Vatia,
Vedrix,
Vegetius,
Velius,
Velus,
Venantius,
Venator,
Ventor,
Venustinius,
Vepgenus,
Veranius,
Verecundus,
Vergilius,
Verinus,
Verres,
Verrucosis,
Verullus,
Verulus,
Verus,
Vespasianus,
Vespillo,
Vestinus,
Vestorius,
Vetranio,
Vettonianus,
Veturius,
Viator,
Vibennis,
Vibius,
Vibullius,
Victor,
Victorinus,
Victricius,
Vincentius,
Vindex,
Vinicianus,
Vipsanius,
Virginius,
Viridio,
Virilis,
Virnius,
Vitalinus,
Vitalion,
Vitalis,
Vitoricus,
Vitulus,
Vitus,
Vocula,
Volturcius,
Volusenus,
Volusianus,
Vonones,
Vopiscus,
Vortiporius (Voteporix),
Vulso

Z 
Zeno,
Zoilus,
Zosimus

Джерела 
 Lindley, Richard Dean (1916). "A Study of the Cognomina of Soldiers in the Roman Legions". Princeton University.
 "Cognomen - NovaRoma".

Списки:Стародавній Рим
Імена
Когномени